La Gold Coast est une conurbation australienne située au sud de Brisbane.
 La Gold Coast est un quartier historique et huppé de Chicago situé au bord du lac Michigan (États-Unis).
 La Gold Coast est une région de l'État de Floride (États-Unis).
 La Gold Coast était le nom d'une colonie britannique en Afrique, devenue le Ghana.
 Gold Coast est un téléfilm de Peter Weller sorti en 1997.
Homonymie